Tokarnia (gemeente)
 Tokarnia (Klein-Polen)
 Tokarnia (Subkarpaten)
 Tokarnia (Święty Krzyż)